Epstein-barrvirus
 Regeling EBV Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst Nederlandse regeling van 14 oktober 2015
 AB-EBV Ausführungsbestimmung der Eisenbahnverordnung een Zwitserse norm voor rollend materieel
 Eschweiler Bergwerks-Verein
 Energie Besparende Voorziening(en), term gebruikt in vastgoed-financieringsmarkt